Чемпионат Витебской области по футболу — областное соревнование белорусского футбола среди любительских команд. С 1992 года проводится под эгидой Витебской областной Федерации футбола.

Формат соревнования 
Каждый сезон чемпионат вынужденно меняет формат в связи с разным количеством участников.

Так, например, в 2015 году чемпионат области проводился в следующем формате: на первом этапе команды разбиты на две группы, «А» и «Б». По итогам первого этапа по четыре лучших команды каждой группы выходят в плей-офф, где и разыгрываются медали по стандартной олимпийской системе (четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал). В 2016 году стадию плей-офф заменила финальная группа, в которую попадали по три лучших команды каждой группы, где и разыгрывались места с 1 по 6. Команды троек сохраняют очки, набранные на первом этапе в играх между собой. Матчи в финальной группе проводятся между командами, не встречавшимися между собой на первом этапе.

В 2017 году чемпионат области сохранил формулу с единственным изменением: в финальную стадию выходят по четыре команды из каждой группы.

Чемпионат 2011

Первая лига (группа «А»)

Вторая лига (группа «Б»)

Чемпионат 2015 
Матч за третье место: Газовик (Витебск) — Днепр (Дубровно) — 2:3 (2:1)

Финал: Коммунальник (Сенно) — ФК Лепель (Лепель) — 2:1 (1:1, 0:0)

Чемпионат 2016

Группа «А»

Группа «Б»

Финальная стадия

Чемпионат 2017

Группа «А»

Группа «Б»

Финальная стадия

Примечания 

Футбольные соревнования в Белоруссии
Витебская область